Закон Люс-Селлера 1946 года (англ. Luce–Celler Act of 1946) — закон США, принятый Конгрессом, который предоставил квоту в размере 100 филиппинцев и 100 индийцев из Азии для иммиграции в Соединённые Штаты в год, что впервые позволило этим людям натурализоваться в качестве американских граждан. Став гражданами, эти новые американцы могли зарегистрировать собственность на своё имя и даже ходатайствовать за своих ближайших родственников из-за границы.

История 
Закон был предложен республиканкой Клэр Бут Люс и демократом  в 1943 году и подписан президентом США Гарри Трумэном 2 июля 1946 года, за два дня до того, как Филиппины стали независимым государством, подписав Манильский договор 4 июля 1946 года. Из-за неминуемой независимости Филиппин филиппинцам было бы  иммигрировать без этого Закона.

До 1946 года граждане Индии не имели права на натурализацию в Соединенных Штатах. Им также не разрешалось получать какую-либо форму постоянного проживания — правовой статус, введённый позже в соответствии с .

Примечания

Ссылки 
 Luce–Celler Act of 1946. United States Congress
Законы США
1946 год в праве
1946 год в США
Появились в 1946 году в США
Иммиграция в США
Законодательство о гражданстве
Президентство Гарри Трумэна